Poon (schip), een soort tjalk of zeilschip
Ponen, een familie van zeevissen
Grauwe poon
Rode poon